

Persone 
 Aleksandr Tret'jakov – skeletonista russo
 Pavel Michajlovič Tret'jakov – collezionista d'arte russo
 Nikolaj Aleksandrovič Tret'jakov – generale russo

Altro 
 Galleria Tret'jakov – museo di Mosca
 3925 Tret'yakov – asteroide della fascia principale

Voci correlate 
 Tret'jakovskaja
 Tret'jakovskij